

Histoire 
 Affaire Harden-Eulenburg, scandale consécutif à une campagne de presse contre l’entourage homosexuel de l’empereur Guillaume II ;
 Expédition Eulenburg, mission diplomatique prussienne en Asie orientale.

Patronyme 

 Albert Eulenburg (1840-1917), neurologue et sexologue allemand ;
 Botho zu Eulenburg (1831-1912), homme politique allemand ;
 Botho Heinrich zu Eulenburg (1804-1879), homme politique prussien ;
 Friedrich Albrecht zu Eulenburg (1815-1881), diplomate et homme politique prussien ;
 Philipp zu Eulenburg (1847-1921), homme politique et diplomate allemand.
 Siegfried zu Eulenburg-Wicken (1870-1961), colonel allemand.

Autres 
 Ernst Eulenburg est une maison d'édition musicale allemande.